Иоганн Клай:

 Иоганн Клай Старший (1535—1592) — немецкий филолог
 Иоганн Клай Младший (1616—1656) — немецкий поэт